Schutzhafen steht für:

 Schutzhafen im Sinne von Nothafen, irregulärer Schiffsliegeplatz für ein in Seenot oder Gefahr befindliches Schiff
 Schutzhafen, Bucht des ostantarktischen Viktorialands